Tayara peut faire référence à : 
 Bassam Tayara (né en 1953), journaliste libanais.
  (né en 1979), triathlète syrien.
 Tayara.tn, un site web d'annonces gratuites en Tunisie.